Incisiprion incisus är en ringmaskart som först beskrevs av Zofia Kielan-Jaworowska 1966.  Incisiprion incisus ingår i släktet Incisiprion och familjen Polychaetaspidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
incisus